

Geografia
 Osborne, comunità rurale nella regione di Riverina, Australia
 Osborne, circoscrizione elettorale del Canada
 Osborne, Ripley, Inghilterra
 Osborne, Kansas, USA
 Osborne, Pennsylvania, USA
 Contea di Osborne, nello stato del Kansas, USA
Osborne, sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale

Onomastica
 Osborne  – forma inglese del nome proprio Ásbjörn

Persone

 Bertín Osborne – cantante, showman e attore televisivo spagnolo

Altro
 Toro di Osborne, l'emblema nazionale non ufficiale della Spagna
 Osborne Computer Corporation, azienda di computer 
 Osborne 1 computer portatile
 Osborne Group, produttore spagnolo di alcolici 
 Osborne House, un tempo residenza della famiglia reale che si trova sull'isola di Wight, in Inghilterra.

Pagine correlate
 Osbourne
 Osborn